

Persone

Artisti
 Leonardo Alenza y Nieto: pittore spagnolo

Politici
 Domingo Nieto: politico peruviano
 Enrique Peña Nieto: politico messicano

Sportivi 
 Alberto Valentim do Carmo Nieto: calciatore brasiliano
 Ángel Nieto: pilota motociclistico spagnolo (1947-2017)
 Ángel Nieto Jr: pilota motociclistico spagnolo (1976)
 Antonio López Nieto: arbitro di calcio spagnolo
 Carlos Nieto: rugbista italiano di origini argentine
 Federico Nieto: calciatore argentino
 Fonsi Nieto: pilota motociclistico spagnolo (1978)
 Miguel Ángel Nieto: calciatore spagnolo
 Pablo Nieto: pilota motociclistico spagnolo (1980)

Altro
 Daniel Nieto : criminale francese

Geografia
 Provincia di Mariscal Nieto: divisione amministrativa del Perù